Перевозчикова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Перевозчикова, Алёна Николаевна (род. 1988) — российская биатлонистка и лыжница.
 Перевозчикова, Ксения Александровна (род. 1985) — российская футболистка.
 Перевозчикова (Владыкина), Татьяна Григорьевна (род. 1953) — советский и российский учёный-фольклорист.